Christian Christiansen kan henvise til flere personer:
 Christian Christiansen (fysiker) (1843-1919) - dansk fysiker.
 Christian Christiansen (politiker, født 1895) (1895-1963) - dansk politiker og minister.
 Christian Christiansen (politiker, født 1925) (1925-2004) - dansk politiker og borgmester i Vejle.
 Christian Christiansen (komponist) (1884-1955) - dansk komponist.
 Christian Christiansen (sanger) – dansk bassanger.
 Christian Christiansen (fodboldspiller) (født 1982) – dansk fodboldspiller.

Se også 
 Christian Christensen